Huta Baru (Puncak Sorik Marapi), een plaats in Indonesië
Huta Baru (Aek Bilah), een plaats in Indonesië
Huta Baru (Sosa), een plaats in Indonesië
Huta Baru (Simangambat), een plaats in Indonesië
Huta Baru (Sip), een plaats in Indonesië